Тараян () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Тараян, Виргиния Макаровна (1905—1985) — советский армянский учёный в области химии, доктор химических наук (1954), член-корреспондент АН Армянской ССР
 Тараян, Жанетта Георгиевна (1947—2018) — солистка Красноярского театра оперы и балета, заслуженная артистка России
 Тараян, Седрак Авакович (1862—1916) — армянский публицист, драматург и переводчик.